Шубники  — топоним:

Беларусь 
 Шубники — деревня, Озерецкий сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Шубники — деревня, Лепельский сельсовет, Лепельский район, Витебская область
 Шубники — деревня, Петришковский сельсовет, Минский район, Минская область